Pematang Danau (Maje), een plaats in Indonesië
Pematang Danau (Sindang Danau), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing